Awni Hassouneh (1964. január 9. –) jordán nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. liga asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Jordán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A  nemzetközi játékvezetéstől 2008-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. 2002-ben a partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa
Első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont a 2007-es Ázsia-kupa labdarúgótornának, ahol az AFC JB bíróként alkalmazta.

2007-es Ázsia-kupa

Ázsia-kupa mérkőzés

Olimpiai játékok

2000. évi nyári olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Konföderációs kupa 
Mexikó adott otthont a 4., az 1999-es konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA JB Anders Frisk állandó asszisztenseként foglalkoztatta.

1999-es konföderációs kupa

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Jordán Labdarúgó-szövetség által alapított Női Játékvezetői Akadémia igazgatóhelyettese lett.

Források 

Jordán labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek